Фе́ликс Гарегинович (Георгиевич, Герасимович, Гаректович) Арутюнян () — советский футболист, защитник.

В первенстве СССР выступал за клубы «Зенит» Ижевск (1957—1958), «Ширак» Ленинакан (1959, 1964—1965), «Спартак»/«Арарат» Ереван (1960—1964). В чемпионате (1960—1963) провёл 104 матча, забил 32 гола.

Полуфиналист Кубка СССР 1962.

Примечания 

Футболисты СССР
Игроки ФК «Ижевск»
Игроки ФК «Ширак»
Игроки ФК «Арарат» Ереван